Tarasa ist der Name folgender Titularbistümer:
 Tarasa in Byzacena,
 Tarasa in Numidia.

Außerdem ist es der Name für
 Tarasa (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Malvengewächse.